Łukasz Sękowski (ur. 15 marca 1985-), piłkarz
 Łukasz Sękowski (ur. 29 kwietnia 1985-), hokeista